«Иноземец» — студийный альбом Инны Желанной и группы Farlanders, изданный в 1998 году.

Об альбоме 
Инна Желанная о записи альбома:

Список композиций 

(*) — отсутствует в переиздании 2006 года

Участники записи 
 Инна Желанная — вокал, акустическая гитара
 Сергей Калачев — бас-гитара
 Павел Тимофеев — барабаны
 Сергей Старостин — духовые
 Сергей Клевенский — духовые

Примечания

Ссылки 
 mp3 альбома на официальном сайте группы
 Пресс-релиз презентации альбома
 «Иноземец» на сайте Discogs.com

Альбомы Инны Желанной